Пётр Моро́зов:
 Морозов, Пётр Андреевич (1924—1981) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Пётр Васильевич (ум. 1580) — русский военный и государственный деятель, окольничий, воевода и боярин.
Морозов, Пётр Викторович — советский и российский психиатр, д.м.н., профессор
 
 Морозов, Пётр Осипович (1854—1920) — академик, историк литературы, пушкинист, театральный деятель, один из авторов «ЭСБЕ».
 Морозов, Пётр Фёдорович (1905—1969) — советский партийный и государственный деятель.